Sperelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Sperelli (1589–1671), Bischof von Gubbio
 Anselmo Sperelli (um 1525), Bischof von San Leone
 Ascanio Sperelli († 1631), Bischof von San Severino Marche
 Cesare Sperelli (1639–nach 1720), Bischof von Terni
 Francesco Sperelli (1589–1646), Bischof von San Severino Marche
 Giovanni Ottavio Manciforte Sperelli (1703–1781), italienischer Kardinal
 Sperello Sperelli (1639–1710), italienischer Kardinal